Casa J. Espona és un edifici racionalista de l'arquitecte Raimon Duran i Reynals, protegit com a bé cultural d'interès nacional, al barri de Sant Gervasi de Barcelona.

Descripció 
Edifici situat en un solar entre mitgeres i consta de planta baixa i sis pisos amb la façana principal al carrer Camp d'en Vidal i la façana posterior al carrer Aribau. Les façanes, arrebossades i pintades de color verd, s'organitzen en tres cossos, amb el cos central emfatitzat amb balconeres amb finestres incorporades. Els cossos laterals, més estrets, mostren sengles fileres de finestres apaïsades. L'organització en planta proposa una reinterpretació del tipus d'edifici entre mitgeres de l'Eixample en disposar quatre habitatges per replà, la qual cosa possibilita una distribució concentrada, enfront del tipus lineal històric, i permet una racional diferenciació funcional de les zones entorn de celoberts especialitzats.

Cal destacar el funcionalisme innovador de les seves distribucions i la claredat en l'organització de l'espai, així com la conjunció del llenguatge racionalista amb la composició classicista de les façanes. A aquests valors cal afegir-hi el mestratge, la influència i l'avanç que ha tingut en la història de l'arquitectura del nostre país.

L'edifici s'insereix plenament en el corrent arquitectònic europeu denominat Racionalisme. En aquest projecte es posa de manifest l'alt grau d'interrelacions que havien estat establertes entre grups d'arquitectes catalans i el moviment internacional que va posar els fonaments per a l'evolució de l'arquitectura moderna.

Història 
Es tracta d'un edifici projectat l'any 1933 per l'arquitecte Raimon Duran i Reynals i construït entre 1934 i 1935 per encàrrec de Jaume Espona. Raimon Duran i Reynals va ser fundador i membre actiu del GATCPAC (Grup d'Arquitectes i Tècnics Catalans per al Progrés de l'Arquitectura Contemporània). L'edifici Habitatges Camp d'en Vidal és una de les obres més representatives d'aquest arquitecte corresponents al període racionalista del GATCPAC i construïdes a Barcelona.

L'edifici està inclòs en el Registre ibèric del DOCOMOMO (Organisme internacional per a la Documentació i Conservació de l'arquitectura del Moviment Modern. Període 1925-1965) i en el Registre d'arquitectura moderna a Catalunya (1925-1965).

Fundació J. Espona 
La Fundació J. Espona té com a finalitat ajudar a Institucions benèfiques que és dediquin al diagnòstic i tractament de pacients que requereixin assistència especialitzada, preferentment pulmonars i toràcics en general. A costejar, totalment o parcialment, l'assistència a pacients amb preferència a aquells empleats de l'empresa que va ser de Jaume Espona i Brunet, a els seus cònjuges, descendents i ascendents. Així mateix, procura la reinserció social dels mencionats pacients i, en general, contribuir a la promoció social de la salut.

La Fundació J. Espona ha reformat l'any 2018 un pis de la Casa J. Espona a fi de facilitar-ne un ús social a través de l'arrendament de l'habitatges.

Referències

Enllaços externs 

 
 Guia temàtica Biblioteca ETSAB: Edifici d'habitatges J. Espona

Patrimoni monumental de Sarrià - Sant Gervasi
Edificis d'habitatges de Barcelona
Edificis de Sarrià - Sant Gervasi
Monuments històrics de Sarrià - Sant Gervasi
Sant Gervasi-Galvany
Obres de Raimon Duran i Reynals
Edificis racionalistes de Barcelona